DBC steht als Abkürzung für:

 Dense Barium Crown, englisch für Baritschwerkron, ein optisches Glas
 Design By Contract, Konzept der Softwareentwicklung
 Deutsche Börse Clearing, Vorläuferunternehmen von Clearstream
 Deutscher Bouldercup
 Diagnose Behandeling Combinatie, ein Abrechnungssystem für Gesundheitsleistungen in den Niederlanden
 Direct Bonded Copper, Verbindungstechnik, die eine enge elektrisch/thermische Verbindung über Kupfer ermöglicht
 Distance Based Charging, ein Abrechnungsmodell der Telekommunikationsbranche; siehe EBC (Telekommunikation)
 Domain Boundary Controller, ein Firewall-System der Firma PrismTech
 Drum and Bugle Corps, Typ einer US-amerikanischen Musikgruppe
 Dynamic Brake Control, ein Bremsassistent von BMW
 Dictionnaire biographique du Canada, kanadische historische Online-Biographie, zweisprachige Datenbank

D.B.C. steht als Abkürzung für:

 Dead Brain Cells, eine kanadische Thrash-Metal-Band

dBc steht für:

 dB Carrier, eine Einheit aus der Nachrichtentechnik. Beschreibt die Signalpegeldifferenz, das logarithmische Leistungsverhältnis zwischen zwei Signalen in Dezibel.

dB(C) steht für:

 dezibel C-Bewertung, auch dBC; siehe Frequenzbewertung.

dbc steht als Abkürzung für:

 data base CAN, ein Dateiformat zum Austausch von CAN Busdaten

DBC